Lah is een van de meest voorkomende achternamen in Slovenië.

Dragers van de naam zijn onder meer:
 Evgen Lah, Sloveens auteur
 Ivo Lah, Sloveens wiskundige
 Milan Lah, Sloveens generaal-majoor
 Valentin Lah, Sloveens priester en religieus schrijver

Zie ook
 LAH

Sloveense achternaam